Silvia Costa (athlète) (née en 1964), athlète cubaine,
 Silvia Costa (femme politique) (née en 1949), femme politique italienne.